Hazen en konijnen, een familie der haasachtigen, waaronder de volgende geslachten:
 konijn (soort), een in Europa en Australië voorkomende haasachtige, waarbinnen
 Tam konijn, gedomesticeerd konijn met verschillende rassen
 Dwergkonijn
 Bengaals konijn
 Amamikonijn
 Midden-Afrikaans konijn
 Vulkaankonijn
 Annamitisch gestreept konijn
 Sumatraans konijn
 Katoenstaartkonijnen, geslacht in de Nieuwe Wereld waaronder
 Dices katoenstaartkonijn
 Floridakonijn
 Braziliaans konijn
 Bergkatoenstaartkonijn
 Mexicaanse katoenstaartkonijn
 Moeraskonijn
 Californisch konijn
 Waterkonijn (haasachtige)
 Tres Maríaskatoenstaart
 Omiltemikatoenstaartkonijn
 Woestijnkatoenstaartkonijn
 San José-Bachmankonijn
 Appalachenkatoenstaart
 New-Englandkatoenstaart
 Konijn (astrologie), een sterrenbeeld in de Chinese astrologie
 Broer Konijn, personage uit de Amerikaanse folklore
 Waterkonijn, culinaire naam voor vlees van muskusrat of beverrat